Paral·lel peut faire référence à :
 l'avenue du Parallèle, une voie à Barcelone (Espagne) ;
 Paral·lel, une station du métro de Barcelone reprenant le nom de la voie.